Le Glarner Alpkäse est un fromage suisse produit dans le canton de Glaris. Il bénéficie d'une AOC en Suisse.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel du Glarner Alpkäse AOP
 glarner alpkäse sur fromagesuisse.ch

Fromage suisse
Fromage au lait de vache
Fromage à pâte pressée cuite
Appellation d'origine protégée (Suisse)
Culture dans le canton de Glaris
Fromage au lait cru